Ivanovca se poate referi la:

 Localități din Republica Moldova
 Ivanovca - sat din cadrul comunei Iserlia  din raionul Basarabeasca
 Ivanovca - sat din cadrul comunei Natalievca din raionul Fălești
 Ivanovca - sat din cadrul comunei Sevirova din raionul Florești
 Ivanovca - localitate centru de comună din raionul Hîncești
 Ivanovca - sat din cadrul comunei Crasnencoe din Unitățile Administrativ-Teritoriale din Stînga Nistrului

Localități omonime din Republica Moldova